Illuminismo greco – nome con cui certa storiografia moderna si riferisce alla Sofistica del V secolo a.C.
Nuovo illuminismo greco – movimento culturale greco del XVIII secolo